Als Trabekel (von ) bezeichnet man in der Anatomie bälkchenartige Strukturen in Organen:

 im Knochen die Knochenbälkchen der Substantia spongiosa
 Trabecula septomarginalis oder Moderatorband: Muskelband zwischen Kammerscheidewand und Papillarmuskel des Herzens
 Trabeculae carneae („Fleischbalken“ oder Columnae carneae): bälkchenartiges Netzwerk von Herzmuskelfasersträngen in der Herzscheidewand
 die Bindegewebssepten der Lymphknoten
 die Bindegewebssepten der Milz
 die Bindegewebssepten der Schwellkörper
 im Auge ein siebartiges Geflecht im Kammerwinkel, durch das das Kammerwasser aus der vorderen Augenkammer in den Schlemm-Kanal abfließt
 in der Muskulatur der Harnblase, siehe Balkenblase